El término choca listada puede referirse a:

 choca listada, el nombre común del ave Thamnophilus doliatus en Argentina;

 choca listada, uno de los nombres comunes del ave Thamnophilus palliatus.